

Пугачовська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Пугачовська сільська рада — сільське поселення, Федоровський район, Башкортостан